Honigberg steht für
 Honigberg, deutscher Name der Gemeinde Hărman im Burzenland, Siebenbürgen
 Honigberg (Calvörde), Berg in Calvörde, Sachsen-Anhalt
 Dettelbacher Honigberg, Einzel- und Großweinlage im Anbaugebiet Franken, Bayern
 Erbacher Honigberg, Großweinlage im Anbaugebiet Rheingau, Hessen
 Honigberg, bis 1938 Medukallen, Ksp. Grünheide, Kreis Insterburg, Ostpreußen, seit 1946: Wischnjowoje (Kaliningrad, Tschernjachowsk), Siedlung im Rajon Tschernjachowsk, Oblast Kaliningrad, Russland